Tondi Kouarey steht für:

 ein Dorf im Arrondissement Niamey I der Stadt Niamey in Niger, siehe Tondi Koirey (Niamey)
 einen Weiler in der Gemeinde Tondikandia in Niger, siehe Tondi Kouarey (Tondikandia)